Blå Porten kan avse:

Djurgården
 Blå porten – en blå målad entréportal vid Djurgårdsvägen, strax söder om Djurgårdsbron
 Värdshuset Blå porten – ett tidigare värdshus på Djurgården nedbrunnet 1869
 Restaurangen Blå porten – en restaurang som ligger i anslutning till Liljevalchs konsthall vid Djurgårdsvägen
 Stora Blå porten – en lägenhet för första hovjägmästaren norr om Djurgårdsbron som byggdes om till Gamla Skogsinstitutet, se den artikeln
 Lilla Blå porten – ett hovjägarboställe öster om Stora Blå porten med enklare servering, fanns kvar till 1890

Se även
 Villa Lusthusporten – byggt på samma plats som Värdshuset Blå porten

Källor